Склад збірної Франції на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Франція
С 2010